RPG pode referir-se a:

Jogos 
 Role-playing game - jogo de interpretação de papéis, também chamado de RPG de mesa
 RPG eletrônico - role-playing game para computadores e video games
 MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Playing Game - Jogo de Interpretação de personagens MultiJogador Massivo Online

Outros 
 RPG (arma) (em inglês: Rocket-propelled grenade), arma de fogo da infantaria
 Reeducação postural global - reeducação postural global, método fisioterapêutico
 RPG (filme) - filme de ficção científica português de 2013
 RPG (linguagem de programação), Report Program Generator - linguagem de programação criada pela IBM
 RPG Toolkit - motor de jogo
 RPG Code - linguagem de script do motor de jogo RPG Toolkit

Desambiguação